Веркор — топоним:

 Веркор — географический регион и горный массив в Предальпах.
 Веркор — природный заповедник Франции в географическом регионе Веркор.
 Веркор (псевдоним; настоящее имя — Жан Марсель Брюллер; 1902—1991) — французский писатель, драматург, художник-иллюстратор.
 Свободная республика Веркор — антифашистская партизанская республика 1944 года.